Томас Юханссон (; ) — шведский борец греко-римского и вольного стилей (в вольной борьбе больших успехов не добился), победитель чемпионатов северных стран, призёр чемпионатов Европы, чемпион и призёр чемпионатов мира, призёр двух Олимпиад, участник четырёх Олимпиад.

Карьера 
Выступал в супертяжёлой весовой категории. 10-кратный победитель чемпионатов северных стран (1981-1993 годы). Серебряный (1987, 1991) и бронзовый (1986, 1988, 1989) призёр чемпионатов Европы. Чемпион (1986), серебряный (1987, 1990) и бронзовый (1989, 1993) призёр чемпионатов мира.

На летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе Юханссон завоевал серебряную медаль. Но впоследствии он был уличён в использовании допинга, лишён медали и дисквалифицирован на 18 месяцев.

На следующих Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Юханссон проиграл в первой схватке Александру Карелину, но затем победил представителя ФРГ , венгра Ласло Клауза и стал вторым в своей подгруппе. Затем немец победил египтянина  и стал бронзовым призёром Олимпиады.

На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Юханссон в первой схватке отборолся вничью с венгром Ласло Клаузом, затем победил американца Мэтта Гаффари, грека , китайца  и стал победителем своей подгруппы. В схватке за золото Юханссон проиграл Александру Карелину и завоевал олимпийское серебро.

На следующих Олимпийских играх в Атланте Юханссон победил марокканца , но затем проиграл финну . Потом последовала победа шведа над узбеком , поражение от молдаванина Сергея Мурейко и победа над японцем , позволившая Юханссону занять итоговое 7-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы супертяжёлого веса
Чемпионы Швеции по борьбе
Борцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил